Tomášovce (powiat Rymawska Sobota)
 Tomášovce (powiat Łuczeniec)